Joan Claret i Corominas, pintor i filòsof català
 Joan Claret i Solé, polític català